Saros 70 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 5 september -821 t/m 19 februari 676. Deze serie duurde 1496 jaar en 167 dagen, bevatte 84 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 2 t/m 85.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus